Bilkenroth ist der Name folgender Personen

 Georg Bilkenroth (1898–1982), deutscher Bergingenieur, Vater von Klaus-Dieter Bilkenroth
 Klaus-Dieter Bilkenroth (1933–2019), deutscher Bergingenieur, Sohn von Georg Bilkenroth